Charles Porter – politico irlandese
Charles Porter – mafioso statunitense
Charles Michael Porter – altista e politico australiano